2 miejscowości w Polsce: 
 Skalmierowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Gniewkowo 
 Skalmierowice – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. inowrocławskim, w gminie Janikowo